Regentschap in Indonesië
 Batang (regentschap), een regentschap in de provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Batang (Batang), een onderdistrict in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Batang (Jeneponto), een onderdistrict in het regentschap Jeneponto in de provincie Zuid-Celebes
Plaats in Indonesië
 Batang (Takabonerate), een plaats in het regentschap Kepulauan Selayar in de provincie Zuid-Celebes
Plaats in China
 Batang (Garzê), een plaats in de autonome Tibetaanse Prefectuur Garzê, provincie Sichuan
 Batang (Guangxi), een plaats in de provincie Guangxi
 Batang (Hunan), een plaats in de provincie Hunan

Rivier in China
 Batang (rivier in Qinghai), een rivier in de provincie Qinghai
 Batang (rivier in Sichuan), een rivier in de provincie Sichuan